Русса — термин:

 Русса
 Русса — деревня, Новгородский район, Новгородская область, Россия
 ГИС Русса
 Новая Русса
 Ла Русса, Иньяцио — итальянский политик

См. также 
 Старая Русса (значения)